

Codici 
 DLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tavaux, Dole, Francia

Altro 
 DLE – targa automobilistica del distretto di Legnica (Polonia)